Birgé :
 Jean-Jacques Birgé (1952- ), artiste français.
 Lucien Birgé (1950- ), mathématicien français.

Voir aussi 
 Birger Magnusson, roi de Suède